Dit is een lijst van planetoïden 93601-93700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93601) - || 2000 UR57 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93602) - || 2000 UG58 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93603) - || 2000 UO58 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93604) - || 2000 UP58 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93605) - || 2000 UR58 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93606) - || 2000 UU60 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93607) - || 2000 UQ61 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93608) - || 2000 UR61 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93609) - || 2000 UX61 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93610) - || 2000 UK62 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93611) - || 2000 UZ62 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93612) - || 2000 UH63 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93613) - || 2000 UL64 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93614) - || 2000 UZ65 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93615) - || 2000 UO66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93616) - || 2000 UW66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93617) - || 2000 UC69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93618) - || 2000 UL69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93619) - || 2000 UR69 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93620) - || 2000 UQ70 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93621) - || 2000 UZ70 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93622) - || 2000 UJ71 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93623) - || 2000 UC73 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93624) - || 2000 UP73 || 26 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93625) - || 2000 UU73 || 26 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93626) - || 2000 UV73 || 26 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93627) - || 2000 UK74 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93628) - || 2000 UF75 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93629) - || 2000 UH77 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93630) - || 2000 UR77 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93631) - || 2000 UV78 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93632) - || 2000 UE79 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93633) - || 2000 UF79 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93634) - || 2000 UP79 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93635) - || 2000 UR80 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93636) - || 2000 UF81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93637) - || 2000 UM81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93638) - || 2000 UP81 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93639) - || 2000 UQ86 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93640) - || 2000 UU86 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93641) - || 2000 US88 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93642) - || 2000 UA89 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93643) - || 2000 UK89 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93644) - || 2000 UE90 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93645) - || 2000 UF90 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93646) - || 2000 UR90 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93647) - || 2000 UK91 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93648) - || 2000 UH92 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93649) - || 2000 UA94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93650) - || 2000 UQ94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93651) - || 2000 UU94 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93652) - || 2000 UW97 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93653) - || 2000 UL98 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93654) - || 2000 UX98 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93655) - || 2000 UT99 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93656) - || 2000 UW99 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93657) - || 2000 UN100 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93658) - || 2000 UU103 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93659) - || 2000 UF104 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93660) - || 2000 UH104 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93661) - || 2000 UQ104 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93662) - || 2000 UD105 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93663) - || 2000 UX105 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93664) - || 2000 UJ106 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93665) - || 2000 US108 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93666) - || 2000 UL109 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93667) - || 2000 UM109 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93668) - || 2000 UA110 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93669) - || 2000 UV111 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93670) - || 2000 UC112 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93671) - || 2000 UQ112 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93672) - || 2000 UY112 || 19 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93673) - || 2000 UR113 || 18 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93674) - || 2000 VZ3 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93675) - || 2000 VR5 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93676) - || 2000 VX5 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93677) - || 2000 VD6 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93678) - || 2000 VJ6 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93679) - || 2000 VO11 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93680) - || 2000 VC12 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93681) - || 2000 VZ13 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93682) - || 2000 VM14 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93683) - || 2000 VN14 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93684) - || 2000 VC15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93685) - || 2000 VG15 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93686) - || 2000 VB17 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93687) - || 2000 VH18 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93688) - || 2000 VG20 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93689) - || 2000 VT20 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93690) - || 2000 VE21 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93691) - || 2000 VJ21 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93692) - || 2000 VK21 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93693) - || 2000 VC23 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93694) - || 2000 VD23 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93695) - || 2000 VU24 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93696) - || 2000 VV25 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93697) - || 2000 VH26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93698) - || 2000 VM26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93699) - || 2000 VP26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93700) - || 2000 VT26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten